Безумие: «» () — советский фильм режиссёра Кальё Кийска, вышедший в 1968 году.
 «Безумие» () — британский фильм режиссёра Фредди Фрэнсиса, вышедший в 1974 году.
 «» () — индийский фильм режиссёра Шьяма Бенегала, вышедший в 1979 году.
 «Безумие» () — американский фильм режиссёра Дэнни Хьюстона, вышедший в 1995 году.
 «Безумие» () — фильм совместного производства Франции, Бельгии и Великобритании, снятый Себастьеном Лифшицем и вышедший в 2004 году.
 «Безумие» () — британско-ирландский фильм режиссёра Дэвида Маккензи, вышедший в 2005 году.
 «Безумие» () — американский фильм режиссёра Джонатана Ливайна, вышедший в 2008 году.
 «» () — французский фильм режиссёра Пьера Годо, вышедший в 2016 году. Главные роли исполнили Гийом Гальенн и Адель Экзаркопулос.
 «Безумие-13» () — американский фильм режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, вышедший в 1963 году.
 «Блокада», или «Безумие», () — фильм совместного производства Катара, Турции и Франции, снятый в 2015 году турецким режиссёром Эмином Альпером.
 «Исступление», или «Безумие», () — британский фильм режиссёра Альфреда Хичкока, вышедший в 1972 году.
 «Лунатизм», или «Безумие», () — чешский фильм режиссёра Яна Шванкмайера, вышедший в 2005 году.